14-й чемпионат Польши проходил с 1 по 31 октября 1956 г. в городе Ченстохова.

В соревновании по разным причинам не смогли принять участие сразу несколько ведущих польских шахматистов. На старт турнира вышли 20 участников, из которых только К. Плятер ранее завоевывал звание чемпиона страны. Еще несколько человек в разные годы становились призерами польских чемпионатов. Турнирная гонка была очень упорной, никто из участников не потерпел менее двух поражений. В итоге К. Плятер завоевал свой второй чемпионский титул. Он на пол-очка опередил А. Дзенциоловского, для которого роковым стало поражение от главного аутсайдера турнира К. Стефаньского. Обладатель бронзовой медали был выявлен после подсчета дополнительных показателей участников, разделивших 3—5 места. В результате призером был объявлен В. Лучинович. Для Дзенциоловского и Лучиновича медали национального чемпионата стали главным успехом в карьере.

Таблица

Ссылки 
 XIV Szachowe Mistrzostwa Polski Częstochowa 1956
 14. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1956 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам
Спорт в Польше в 1956 году
Октябрь 1956 года